

Presentación previa 
La pareja formada por el italiano Daniele Bracciali y el austríaco Oliver Marach fueron los campeones defensores, pero Marach decidió no participar en esta edición. 

Daniele Bracciali en cambio defendió con éxito su título junto a su compatriota Potito Starace ganaron el título, derrotando a los alemanes Frank Moser y Alexander Satschko por 6–3, 6–4 en la final.

Cabezas de serie 
 Johan Brunström /  Nicholas Monroe (Cuartos de final)
 ''' Daniele Bracciali /  Potito Starace (CAMPEONES)
  Mateusz Kowalczyk /  Artem Sitak (Primera ronda)
  Dustin Brown /  Christopher Kas ''(Semifinales)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Génova 2014